Ашагы-Сеидахмедли () — деревня в Физулинском районе Азербайджана. 

С 1993 по 2020 год контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). Азербайджан восстановил контроль над селом в октябре 2020 года в результате 44-дневной Второй карабахской войны.

История 
В ходе Карабахской войны над деревней был установлен контроль вооружённых сил НКР и Армении (позднее село было включено в состав Гадрутского района непризнанной НКР). После окончания активных боевых действий деревня осталась под контролем армий НКР и Армении, а напротив расположились азербайджанские войска, между которыми периодически происходили вооружённые столкновения.

21 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что «азербайджанская армия освободила от оккупации» село Ашагы-Сеидахмедли.

Примечания